Лос Серонес има више значења:

 Лос Серонес (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Серонес (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серонес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Серонес (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику